Кім () — корейське прізвище.

Актори 

 Кім Да Мі — південнокорейська акторка.
 Кім Джи Су — південнокорейська акторка.
 Кім Мін Чон — південнокорейська акторка.
 Кім Мьон Мін — південнокорейський актор.
 Кім Мьон Су — південнокорейський актор та співак.
 Кім Ре Вон — південнокорейський актор.
 Кім Сан Бом — південнокорейський актор, танцюрист, співак і модель.
 Кім Силь Гі — південнокорейська акторка.
 Кім Син У — південнокорейський актор та ведучий ток-шоу.
 Кім Со Йон — південнокорейська акторка.
 Кім Со Хьон — південнокорейська акторка і ведуча.
 Кім Соль Хьон — південнокорейська акторка та співачка.
 Кім Су Хьон — південнокорейський актор.
 Кім Су Хьон — південнокорейська акторка більш відома під сценічним ім'ям Клавдія Кім.
 Кім Те Хї — південнокорейська акторка.
 Кім Тхе Рі — південнокорейська акторка.
 Кім У Бін — південнокорейський актор та модель.
 Кім Ха Ниль — південнокорейська акторка.
 Кім Хван Хї — південнокорейська акторка.
 Кім Чі Вон — південнокорейська акторка.
 Кім Чжу Рьон — південнокорейська акторка.
 Кім Юн Джін — південнокорейська та американська акторка.
 Кім Ю Чжін — південнокорейська акторка та співачка, більш відома за сценічним ім'ям Юї.
 Кім Ю Чон — південнокорейська акторка.

Музиканти 

 Кім Кван Сок — південнокорейський фольклорний співак.
 Кім Мін Джу — південнокорейська співачка, акторка та ведуча.
 Кім Намджун — південнокорейський виконавець, автор пісень та продюсер.
 Кім Сокджин — південнокорейський співак і автор пісень.
 Кім Тхе Хен — південнокорейський співак, автор пісень і актор.
 Кім У Джін — південнокорейський співак.
 Кім Чже Ні — південнокорейська співачка.
 Кім Чон Ін — південнокорейський співак, модель, актор та танцюрист.
 Кім Чхан Ван — південнокорейський музикант, актор, композитор, ведучий та поет.
 Кім Чхе Вон — учасниця південнокорейського гурту LE SSERAFIM.
 Кім Хі Су — південнокорейський співак та автор пісень.
 Кім Хьон Джун — південнокорейський співак, актор та модель.
 Кім Хьон Ун — південнокорейський репер.

Футболісти 

 Кім Бо Гьон — південнокорейський футболіст.
 Кім Бьон Джи — південнокорейський футболіст, воротар.
 Кім Дже Сон — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Джи Сон — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Джин Ґю — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Джин Су — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Джин Хьон — південнокорейський футболіст, воротар.
 Кім Джон Бу — південнокорейський футболіст, нападник.
 Кім Джон Нам — південнокорейський футболіст та тренер.
 Кім Джон У — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Джу Сон — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім До Гин — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Дон Джин — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім До Хун — південнокорейський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Кім Ду Хьон — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Йон Гвон — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Йон Ґван — південнокорейський футболіст, воротар.
 Кім Йон Де — південнокорейський футболіст, воротар.
 Кім Йон Чжун — північнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Йон Сік — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Йон Чхоль — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Кі Хі — південнокорейський футболіст.
 Кім Ким Іль — північнокорейський футболіст.
 Кім Кьонг Іл — північнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Мін Дже — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Мін Тхе — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Мін У — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Мун Хван — південнокорейський футболіст, нападник
 Кім Мьон Вон — північнокорейський футболіст, нападник.
 Кім Мьон Гіл — північнокорейський футболіст, воротар.
 Кім Нам Іль — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Пхан Ґин — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Пхун Джу — південнокорейський футболіст, воротар.
 Кім Пхьон Сок — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Пхьон Ре — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Сам Су — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Сан Сік — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Се Юн — південнокорейський футболіст, нападник.
 Кім Син Гю — південнокорейський футболіст, воротар.
 Кім Сін Ук — південнокорейський футболіст, нападник.
 Кім Сон Ґан — південнокорейський футболіст, нападник.
 Кім Тон Чун — південнокорейський футболіст, воротар.
 Кім Тхе Йон — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Тхе Хван — південнокорейський футболіст.
 Кім Хо — південнокорейський футболіст та тренер.
 Кім Хьон Іль — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Хьон Сон — південнокорейський футболіст.
 Кім Хьон У — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Чжун Мін — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Кім Чол Бом — північнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Чон Хон — північнокорейський футболіст та тренер.
 Кім Чхан Су — південнокорейський футболіст.
 Кім Ю Йон — південнокорейський футболіст, захисник.
 Кім Юн Мі — північнокорейська футболістка.

Боксери 

 Кім Гван Сон — південнокорейський боксер.
 Кім Дон Гіль — південнокорейський боксер.
 Кім Ин Чхоль — північнокорейський боксер.
 Кім Сон Гук — північнокорейський боксер.
 Кім Чон Джу — південнокорейський боксер.

Спортсмени 

 Кім А Ран — південнокорейська ковзанярка.
 Кім Боп Мін — південнокорейський лучник.
 Кім Бо Рим — південнокорейська ковзанярка.
 Кім Де У — південнокорейський борець вільного стилю.
 Кім Джі Хьон — південнокорейський фристайліст.
 Кім Дон Сон — південнокорейський ковзаняр.
 Кім Дон Хьон — південнокорейський бобслеїст.
 Кім Джан Мі — південнокорейський стрілець.
 Кім Дже Йоп — південнокорейський дзюдоїст.
 Кім Джин Су — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Кім Джі Йон — південнокорейська фехтувальниця.
 Кім Джон Хван — південнокорейський фехтувальник.
 Кім Є Чжин — південнокорейська ковзанярка.
 Кім Ин Гук — північнокорейський важкоатлет
 Кім Ин Джон — південнокорейська керлінгістка.
 Кім Іль Йон — північнокорейський борець вільного стилю.
 Кім Ін Соп — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Кім Йон А — південнокорейська фігуристка.
 Кім Йон Мі — південнокорейська керлінгістка.
 Кім Йон Мін — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Кім Йон Нам — південнокорейський стрибун у воду.
 Кім Кі Хун — південнокорейський ковзаняр.
 Кім Кук Х'ян — північнокорейська важкоатлетка.
 Кім Кук Хьян — північнокорейська стрибунка у воду.
 Кім Кьон А — південнокорейська настільна тенісистка.
 Кім Кьон Е — південнокорейська керлінгістка.
 Кім Мі Джун — південнокорейська дзюдоїстка.
 Кім Мі Ре — північнокорейська стрибунка у воду.
 Кім Мін Сок — південнокорейський ковзаняр.
 Кім Мін Сок — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Кім Мін Су — південнокорейський дзюдоїст.
 Кім Мін Чул — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Кім Ран Мі — північнокорейська борчиня вільного стилю.
 Кім Со Йон — південнокорейська бадмінтоністка.
 Кім Со Йон — південнокорейська плавчиня.
 Кім Сон Гук — північнокорейськи стрілець.
 Кім Сон І — північнокорейська настільна тенісистка.
 Кім Сон Йон — південнокорейська керлінгістка.
 Кім Сон Хян — північнокорейська борчиня вільного стилю.
 Кім Со Ра — південнокорейська біатлоністка,
 Кім Со Хі — південнокорейська ковзанярка.
 Кім Со Хі — південнокорейська тхеквондистка.
 Кім Су Чі — південнокорейська стрибунка у воду.
 Кім Тон Мун — південнокорейський бадмінтоніст.
 Кім Тхе Хун — південнокорейський тхеквондист.
 Кім Тхе Юн — південнокорейський ковзаняр.
 Кім У Джін — південнокорейський лучник.
 Кім У Мін — південнокорейський плавець.
 Кім Хі Джун — південнокорейська борчиня вільного стилю.
 Кім Хьон Гьон — північнокорейська борчиня вільного стилю.
 Кім Хьон У — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Кім Хьон Чо — південнокорейська борчиня вільного стилю.
 Кім Чан Хо — південнокорейський альпініст.
 Кім Че Пом — південнокорейський дзюдоїст.
 Кім Че Кан — південнокорейський борець вільного стилю.
 Кім Чі Хьон — південнокорейський плавець.
 Кім Чжу Сік — північнокорейський фігурист.
 Кім Чон Сін — південнокорейський борець вільного стилю.
 Кім Чон Су — північнокорейський стрілець.
 Кім Чон Хьон — південнокорейський стрілець.
 Кім Чун Су — південнокорейський бобслеїст та скелетоніст.
 Кім Чхо Хі — південнокорейська керлінгістка.
 Кім Юн Мі — південнокорейська ковзанярка.
 Кім Юн Хьон — південнокорейський борець греко-римського стилю.

Політики 

 Кім Гу — корейський політик, літературознавець. Останній голова Тимчасового уряду Кореї.
 Кім Гю Сік — корейський політик, віцепрезидент Тимчасового уряду Кореї (1940—1948).
 Кім Де Чжун — восьмий президент Республіки Корея (1998—2003).
 Кім Дже Рьон — 14-й голова уряду КНДР
 Кім Джон Ньоль — 19-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Кім Джон Пхіль — прем'єр-міністр Південної Кореї
 Кім Ір — 2-й голова уряду Північної Кореї
 Кім Ір Сен — комуністичний диктатор («великий вождь») Північної Кореї (1948—1994).
 Кім Йон Дже — північнокорейський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол КНДР в РФ та в Україні (2006—2014).
 Кім Йон Іль — 11-й голова уряду Північної Кореї
 Кім Йон Нам — державний та політичний діяч КНДР.
 Кім Йон Сам — сьомий президент Республіки Корея (1993—1998).
 Кім Йо Чжон — державний та політичний діяч КНДР, донька колишнього голови КНДР Кім Чен Іра.
 Кім Ман Джун — корейський вчений, поет і політичний діяч.
 Кім Сан Хьоп — 16-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Кім Сок Су — 34-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Кім Соніль — корейський державний діяч, цивільний чиновник династії Чосон.
 Кім Ток Хун — 15-й голова уряду Північної Кореї
 Кім Хван Сік — 41-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Кім Хьон Чхоль — в. о. прем'єр-міністра Південної Кореї
 Кім Чен Ин — голова Корейської Народно-Демократичної Республіки (2011—т.ч.).
 Кім Чен Ір — голова Корейської Народно-Демократичної Республіки (1994—2011).
 Кім Чен Нам — старший син колишнього голови КНДР Кім Чен Іра.
 Кім Чен Чхоль — син колишнього голови КНДР Кім Чен Іра.
 Кім Чхек — північнокорейський політичний і військовий діяч, національний герой КНДР.
 Кім Юсін — воєначальник, ідеолог і один з найвищих сановників давньокорейської держави Сілла.

Інші 

 Кім Дон Вон — південнокорейський режисер документального кіно.
 Кім Кі Дук — південнокорейський кінорежисер.
 Кім Со Воль — корейський поет.
 Кім Чон Ян — офіцер поліції Південної Кореї, президент Інтерполу (з 21 листопада 2018).
 Кім Чжі Ун — південнокорейський кінорежисер та сценарист.
 Кім Чон Нам — старший син лідера КНДР Кім Чен Іра.
 Кім Юлій Черсанович — російський поет, композитор, драматург, сценарист і бард корейського походження.
 Кім Олексій Ростиславович (нар. 1958) — російський воєначальник.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища